Las grandes bañistas puede referirse a:

 Las grandes bañistas (Renoir)
 Las grandes bañistas (Cézanne, Londres)
 Las grandes bañistas (Cézanne, Filadelfia)
 Las grandes bañistas (Cézanne, Merion)